Группа A Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 года, сыграет матчи с 10 по 18 июля 2021 года в США.

Команды

Турнирная таблица 

В четвертьфиналах:
 Победитель группы A сыграет с командой группы D, занявшей второе место.
 Команда, занявшая второе место в группе A, сыграет с командой, занявшей первое место в группе D.

Матчи 
Окончательное расписание матчей было объявлено ​​2 июня 2021 года.

Тур 1

Мексика — Тринидад и Тобаго

Сальвадор — Гватемала

Тур 2

Тринидад и Тобаго — Сальвадор

Гватемала — Мексика

Тур 3

Мексика — Сальвадор

Гватемала — Тринидад и Тобаго

Дисциплина 
Очки фейр-плей должны были использоваться в качестве дополнительного показателя при равенстве остальных показателей. Они рассчитывались на основе жёлтых и красных карточек, полученных во всех групповых матчах, следующим образом:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 вторая жёлтая карточка: минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков;
Только один из вышеуказанных вычетов применялся к игроку в одном матче.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Группа A